Гальве (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 61.90 км². Население — 154 человека (на 2010 год). Расстояние — 57 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Parque Paleontológico de Galve

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля